Елатия може да се отнася за:

 Елатия, античен град в Гърция.
 Елхово, на гръцки Елатия, село в дем Лерин, Гърция.
 Кара дере, на гръцки Елатия, село в община Осеница, дем Драма, Гърция.